Березовец (Берёзовец) — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Березовец — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Березовец — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Березовец — деревня в Комаричском районе Брянской области.
 Березовец — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Берёзовец — село в Галичском районе Костромской области.
 Березовец — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Березовец — хутор в Конышёвском районе Курской области.
 Березовец — село в Поныровском районе Курской области.
 Березовец — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Берёзовец — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Березовец — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Березовец — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Берёзовец — село в Залегощенском районе Орловской области.
 Березовец — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Березовец — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Березовец — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Березовец — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Березовец — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Березовец — древний город-крепость в Осташковском районе Тверской области.

Реки 
 Березовец — река в черте города Дмитров Московской области, правый приток Яхромы.
 Берёзовец — река в Тербунском районе Липецкой области и Семилукском районе Воронежской области, правый приток реки Олымчик.
 Березовец — река — приток Неручи в Залегощенском районе Орловской области России.

Другое 
 Березовец, Дмитрий Тарасович (1910—1970) — советский археолог, кандидат исторических наук.
 Березовец — древний город на берегу озера Селигер, упоминающийся в «Списке русских городов дальних и ближних».